Le Championnat de squash du British Open masculin 1974 est l'édition 1974 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 31 janvier au 8 février 1974. 

On retrouve pas moins de cinq joueurs pakistanais en quart de finale. Mo Yasin crée l'exploit avec une victoire sur Jonah Barrington, six fois vainqueur et devient instantanément un héros national. 

Geoff Hunt remporte son deuxième titre en battant Mo Yasin en finale par forfait. Celui ci a dû concéder la finale en raison d'une entorse à la cheville et n'a donc pas participé à la finale. C'était la première fois qu'une finale ne pouvait pas avoir lieu depuis 1934. En guise de consolation, la foule a pu assister à un match d'exhibition entre Geoff Hunt et Jonah Barrington.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Finale 
 Geoff Hunt bat  Mo Yasin w/o

Tableau final

Section 1

Section 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1974

masculin 1974
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1974
Sport en janvier 1974
Sport en février 1974